Labrović ist der Familienname folgender Personen:

 Nediljko Labrović (* 1999), kroatischer Fußballspieler
 Siniša Labrović (* 1965), kroatischer Künstler